Le terme d'Armée d’Orient a été utilisé à plusieurs époques pour désigner les troupes ayant participé à différents conflits:

 Pendant la Campagne d'Égypte, l'armée d'Orient est sous les ordres de Bonaparte (1798-1800)
 Sous Napoléon III pendant la Campagne de Crimée (1854-1855)
 Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) Corps expéditionnaire d'Orient (-)